La Conférence Est peut faire référence à :
 la conférence Est de la NBA ;
 la conférence Est de la LNH ;
 la conférence Est de la MLS ;
 la Conférence Est de la WNBA.

Voir aussi 
Conférence (sport)